Fournel steht für:

 Fournel, Gebirgsfluss in Frankreich, im Département Hautes-Alpes

Fournel ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Fournel (1817–1869), französischer Lyriker, literarischer Übersetzer und Erzieher
 Paul Fournel (* 1947), französischer Schriftsteller